

Жінки 
 Покотилова Валентина Іванівна — ректор Херсонського економічно-правового інституту, заслужений працівник освіти України.

Чоловіки 
 Покотилов Анатолій Павлович (1935—2012) — передовик сільського господарства, Герой Соціалістичної Праці. Депутат Верховної Ради СРСР 8-го скликання.
 Покотилов Дмитро Дмитрович (1865—1908) — російський дипломат і підприємець, дійсний статський радник, посол в Китаї.
 Покотилов Микола Ізотович (1923—1996) — молодший сержант РА, учасник нацистсько-радянської війни, повний кавалер ордена Слави.

Примітки